Улица Яана Тыниссона () — улица Тарту. Начинается от пересечении улиц Кастани и Юлиуса Куперьянова, проходит на юго-запад и заканчивается на улице Ваксали. Слева к улице примыкает Ваксальский парк.

История 
Названа в честь эстонского государственного деятеля Яана Тыниссона (1868—1941?). В советские времена носила имя Юрия Гагарина. Раннее название — улица Вильянди (как часть шоссе Вильянди).

Достопримечательности 

д. 1 — Здание бывшего эстонского студенческого общества (1902, архитектор Г. Хеллат)

д. 3 — Гимназия имени Мийны Хярма

Литература 
Памятники искусства Советского Союза. Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония. Справочник-путеводитель. Москва: Искусство. 1986. ISBN 5-210-00094-X.

Примечания

Ссылки 
Тыннисон